Rhodacarus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Oudemans 1902. Rhodacarus ingår i familjen Rhodacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Rhodacarus